Doris Soliz – politica ecuadoriana
 Hermán Soliz – ex calciatore boliviano, difensore o centrocampista
 Nelvin Solíz – calciatore boliviano, mezz'ala
 Oscar Soliz – ciclista boliviano
 Sergio Daniel Galarza Soliz – ex calciatore boliviano, portiere